Чеганлы — название населённых пунктов в России:

 Чеганлы — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Чеганлы — село в Абдулинском районе Оренбургской области.